Martel může být:

 Charles Martel (1893), predreadnought francouzského námořnictva
 Kanton Martel, francouzský kanton v departementu Lot
 Martel (Lot), francouzská obec v departementu Lot
 příjmení